Hardcore Will Never Die, But You Will — седьмой студийный альбом шотландской рок-группы Mogwai, вышедший 14 февраля 2011 года на лейбле Rock Action. В США альбом был издан 15 февраля лейблом Sub Pop.

Список композиций

Участники записи 
Mogwai
 Доминик Эйтчинсон – бас-гитара
 Стюарт Брейсвейт – гитара
 Мартин Баллок – ударные
 Барри Бёрнс – гитара, клавишные
 Джон Каммингс — гитара
Приглашенные музыканты
 Кейт Брейсвейт – дополнительный вокал
 Грег Келби – мастеринг
 Энтони Крук – фотографии
 DLT – дизайн
 Эндрю Лэзонби – дополнительный вокал
 Кико Лоикано – дополнительный вокал
 Нил МакМенамин – ассистент звукоинженера
 Пол Сэвадж – звукоинженер, микширование, продюсер
 Ким Супаярэватэнан Supajirawatananon – дополнительный вокал
 Люк Сазерленд – гитара (1, 3); violin (1, 2, 9); вокал (2)

Чарты

Примечания 

Альбомы построка
Альбомы Mogwai